Cet article liste les personnages du manga japonais Kimengumi, également adapté en série d'animation et rebaptisé Haisukūru! Kimengumi (Le Collège fou, fou, fou en France).

Bandes

Les Joyeux Loufoques 
Les Joyeux Loufoques, de leur vrai nom les . C'est l'équipe de cancres du collège, puis du lycée, qui détient le record d'absences et de redoublements. Grâce à leur sens de l'humour, tous les apprécient. Leur technique secrète : Kimen-Flash, où ils illuminent leurs visages et font mourir de rire tous ceux qui sont autour d'eux. Ils font rire tous ceux qui sont en classe 10.

 , surnommé « Le Dégénéré », « Cerveau jetable », « Rei pas de sourcils », « Rivière » (par Zen'in Shuted) : Le chef de la bande. Il a le don d'énerver ou d'amuser tout le monde avec ses excentricités, se faisant remarquer dès le jour de sa cérémonie d'entrée à l'école primaire en mouillant sa culotte lors du discours du directeur. Ayant un grand cœur, il est toujours prêt à aider ses amis, sa sœur, et même ses professeurs. Il peut faire preuve d'intelligence pour réaliser des bonnes actions mais son état naturel revenant vite, elles se finissent presque toujours en catastrophe. Il a les yeux rectangulaires qui deviennent deux énormes demi-lunes quand il passe en « mode loufoque ». Il a aussi les cheveux en bataille et se transforme très souvent en l'enfant demeuré qu'il est mentalement. C'est lui qui a fondé les Joyeux Loufoques (Kimengumi) il y a très longtemps, alors que chacun était rejeté. Dans son propre quartier, il est défavorablement connu avec ses voisins Otonari Hisako et Harumage Don pour former le trio dit des loufoques, capable des pires bêtises. Sa mère Naori est morte lorsqu'il était enfant et son père Takuseki tient un magasin de jouets - en le voyant, il n'est pas difficile d'imaginer d'où il tient son caractère. Il aime les monstres, l'humour et la soupe au curry. Il a échoué au moins deux fois à l'examen d'entrée au lycée. Au total, il a redoublé quatre fois. Harumage Don, qui a redoublé trois fois et qui était dans la même classe que lui en primaire, est en  année de lycée, quand, lui, est en  année.
 Ted, de son vrai nom , surnommé « Ted le terrible », « Ted le casseur », « Ted aux yeux ronds », et « Go aux yeux globuleux » : Bras droit et meilleur ami de Rei, c'est le plus malin de la bande, il arrive facilement à manipuler les gens. Il lui est fidèle et ne permet pas qu'on se moque de lui ou de ses autres amis. Grand fan de catch, il n'hésite pas à faire usage de prises sur les autres, y compris sur  Jidaï et  Sessa ou même sur l'examinateur. Il est colérique et très franc, disant aux gens ses quatre vérités même quand elles sont dures à dire. Il a une tête carrée qu'il peut faire grossir sans limite, avec des sourcils épais et un corps très poilu et musclé. Il est poilu sous les pieds et sur ses paumes de main, ce qui lui permet de marcher sur l'eau à deux comme à quatre pattes. Il est un invétéré alcoolique qui préfère le saké mais a toujours voulu goûter du whisky. Il aime Uru Chie : il croit que personne ne le sait, mais en fait tout le monde est au courant. Bien qu'il lui tienne des propos désagréables voire blessants, il peut aussi se montrer attentionné comme lorsqu'elle est malade. Il a échoué deux fois à l'examen d'entrée au lycée. Sa mère est morte et il a été abandonné par son père. Il vit chez son oncle et sa tante, tenant un magasin de saké dans lequel il travaille également, qui l'adopterons après ses études pour qu'il leur succède à la gestion du magasin.
 Jim, de son vrai nom , surnommé « L'Estomac ambulant », « Jim le bien aimé » et « Jim au visage souriant » : Jin n'aime que deux choses : dormir et manger. Il a une mâchoire démesurée. Cette dernière ayant la même circonférence que celle de son buste. Rien ne l'empêche de dormir (ni l'eau, ni le bruit, ni les tremblements de terre) et si par chance il est réveillé, il ne fait que manger. Généralement Jin est un garçon très gentil, mais sa personnalité change beaucoup lorsque l'on touche à sa nourriture. Il est très chanceux et a d'excellentes compétences en imitation, particulièrement pour imiter le chanteur Yoshinori Monta. Il a échoué deux fois à l'examen d'entrée au lycée. Ses parents sont pâtissiers (boulangers pâtissiers dans l'anime). Après ses études secondaires, il rentra dans une école de cuisine pour apprendre à cuisiner, quand il en sortira il n'arrivera à trouver un travail étant viré au bout  partout.
 Jeannot, de son vrai nom , surnommé « Le Vicieux », « Jeannot les grandes dents », et « Kiyoshi aux dents de cheval » : Il est le plus laid des Kimengumi mais il est sensé, son seul défaut est qu'il est vicieux. Il a une tête carrée sans menton avec d'énormes dents, une fine moustache, des fentes à la place des yeux, une coiffure pointue et il est maigre, faisant  pour . Ses plaisirs consistent à soulever les jupes des filles, leur mettre la main aux fesses et regarder des films et revues pour adultes. Dans sa chambre, il y a des posters de filles en tenue sexy accrochés sur les murs et des bonsaïs autour pour décorer. Il est tellement pervers qu'il en distribue en cours à ses amis, mais ils sont très mal à l'aise sauf Rei qui essaie en vain de l'imiter. Il est également fétichiste, prenant et gardant des soutiens-gorges de sa petite sœur. Il essaie souvent de draguer gauchement, mais se fait toujours rejeter ou humilier, même quand il aime sincèrement !. Il vient chercher son meilleur ami Daima Jin tous les matins en le traînant jusqu'en classe au sens propre du terme pour l'emmener à l'école. Avant la formation du groupe, il s'entendait mal avec lui : il le trouvait trop optimiste, alors que ce dernier le trouvait trop inquiet. Il a échoué à sa première tentative d'examen d'entrée au lycée. Ses parents sont les gérants du bain public du quartier Ichiô, où il espionne les femmes du sauna féminin par un trou dans le mur. Après avoir été diplômé de l'école secondaire, il va aux cours du soir tout en aidant ses parents à leur travail.
 Dan, de son vrai nom , surnommé « Le shemale (l'homme femme) », « Dai la petite bouche », et « Dai la bouche en cœur » : Ce Kimengumi se prend vraiment pour une fille : il prend trois douches par jour, écrit des poèmes, joue à la poupée, ne peut pas dormir sans sa peluche et il pleure même pendant la nuit. Il aime également énormément cuisiner et faire de la couture, le faisant même pendant les cours. Bref, il vit comme une petite fille et regrette souvent beaucoup de ne pas en être une. Il est très faible mais est courageux quand il doit l'être. Il a des tendances exhibitionnistes et se déshabille sans raison pendant les matchs. C'est un homosexuel ayant un faible pour les brutes qu'il tente souvent d'embrasser quand il est confronté à l'une d'entre elles ce qui lui donne la victoire celles-ci étant complètement sous son charme. Sa mère est la libraire du quartier, il la remplace de temps en temps. Il a échoué à sa première tentative d'examen d'entrée au lycée. Après ses études secondaires, il rentrera à l'école de mode Utsukushigaoka.

Les Bourreaux des cœurs 
Les bourreaux des cœurs, de leur vrai nom  (partie lycée) ou La Bande des beaux gosses (partie collège). L'équipe des séducteurs du collège, puis du lycée, élèves de classe 3. Ils ont, de leur propre aveux, peu d'intelligence et de muscles mais considèrent cela comme des détails comparé à leur beauté qui fait que toutes les filles rêvent de sortir avec l'un d'eux, sauf Yui. Ils sont exécrables en sport, exception faite du patinage, qui offre des opportunités de séduire les filles. Ils usent de leur charme pour que les filles les laissent copier aux examens, s'étant fait prendre ils ont été recalés à leur premier examen d'entrée au lycée. Ils n'ont pas un mauvais fond, ils sont juste un peu simplets et un peu orgueilleux et aussi un peu flambeurs.

 Roméo, de son vrai nom  : Chef des Iro'otokogumi, il est très beau et son visage féminin, au point qu'il arrive à se faire passer pour une jolie fille afin que les moniteurs d'auto-école lui donnent le permis de conduire alors que sa conduite n'est pas terrible ; cela lui valait les moqueries de ses camarades, mais au fil du temps il a accepté son physique et en a fait un avantage. Il détient le record de rencards avec des filles mais la seule qu'il aime vraiment est Kawa Yui qui, elle, le repousse toujours. Il n'aime pas se battre, ayant peur d'abîmer son visage et d'avoir mal, et préfère flatter les caïds comme les Himawari pour qu'ils ne le cognent pas. Sa mère et sa sœur gèrent un salon de beauté.
  : Il a une coiffure régent et est aussi amoureux de Yui et Chie. Toujours coiffé de façon impeccable, quitte à se re-peigner en plein match de basket-ball, c'est le personnage d'apparence la plus masculine des Iro'otokogumil. Même s'il est aussi dragueur que Shō, il a tendance à jouer l'homme droit et lui faire la morale. 
  : Reconnaissable à sa coiffure : une coupe afro et des cheveux violets. Cette coupe non conventionnelle ne l'empêche pas d'avoir beaucoup de succès.
  : Il a les cheveux ramenés en arrière, et il est le seul Iro'otokogumi à les porter nettement courts. Il peut avoir des réflexions cruelles, comme dans l'anime où il demande à  Lenane s'il est cousin avec Cro-Magnon. L'auteur souligne lui-même la ressemblance entre Takashi et Konjô Yutaka. Il s'adresse occasionnellement aux lecteurs du manga. 
 Apollon, de son vrai nom  : Il a la même coiffure que Rei mais ses traits ressemblent à ceux de Yui (l'auteur lui-même le signale parfois). Il est le personnage le moins superficiel du groupe.

Les Bosseurs 
Les Bosseurs ou Les Bûcheurs (manga), de leur vrai nom  : Ils n'ont, comme leur nom l'indique, qu'une obsession, les études, et un seul but : entrer à Todaï (université de Tokyo). Ce qui consiste, entre autres : à ne prêter aucune attention aux filles. Dans leur dictionnaire, les mots « femme », « amour » et « charme » n'existent pas ; à sécher les cours qui ne sont pas des matières à examen (comme la musique). et à ne jamais jouer pendant les pauses, mais rester dans la classe à travailler pour prendre de l'avance. Ils sont aussi les plus nuls en sport, s'asseyant sur le terrain en plein match de basket pour étudier. Ils préparent déjà tous les concours de toutes les grandes écoles alors qu'ils ne sont qu'au collège. Ils n'apparaissent plus dans la partie lycée, étant partis dans des écoles réputées alors que tous les autres, à part les préfets, vont à Ichiō High. Ils sont les seuls à avoir leur examen d'entrée au lycée du premier coup, tous les autres étant des cancres patentés. Signe particulier, tout le monde porte des lunettes dans le groupe.
 Aristide, de son vrai nom  : Chef des Honegumi, il a un long visage et une lèvre supérieure perceptible. Il est instantanément attiré par Yui, mais est néanmoins antagoniste envers elle car elle le détourne de son travail. Il est très superstitieux, pensant que posséder un nombre de yen composé entièrement de chiffres 1 est un bon présage. Plus tard, il obtient son diplôme et passe à Ori High.
  : Il a de grandes lunettes rondes et un menton en galoche. Dans l'anime, il a une devise : « Ne pas perdre une minute surtout si c'est pour penser à des futilités comme l'amour ou les filles ». Il ne connaît pas la présomption d'innocence, cataloguant directement son chef de cancre parce que le principal a convoqué celui-ci.
  : Il a de très grandes lunettes, on ne voit pas ses yeux à travers les verres, et il a des cheveux assez longs.
  : Il a le menton fendu et de grandes dents.
  : Il a les cheveux mi-longs, une raie sur le côté et une très petite bouche ce qui lui donne une ressemblance avec Dan. Par ailleurs, il est aussi un peu efféminé d'apparence et danse tout le temps même en travaillant. Il est homosexuel, il veut faire des bisous aux autres membres et a embrassé son chef sur la bouche pendant le match de basket puis demandé si ça lui avait plu. C'est en quelque sorte une Dan tête d'ampoule.

Les Costauds 
Les Costauds, de leur vrai nom , ou Les Dieux du stade (partie collège) : Principaux rivaux sportifs des Kimengumi, dirigés par Samson (Undô Kai), ils ne pensent qu'au sport. Très doués dans tous les sports, ils sont très populaires auprès des filles de l'établissement. Ils sont systématiquement vaincus lors des compétitions les opposant aux Kimengumi, n'ayant jamais pu s'habituer à leurs visages. Ils sont complètement nuls dans tout ce qui n'est pas athlétique. En cours, ils se mettent au fond de la salle faire des exercices. Après de leurs études secondaires ils rentrent dans une école de gymnastique. 
 Samson, de son vrai nom  : Un jeune homme avec de bons réflexes qui occupe de nombreuses positions dans plus d'un club sportif. Chef des costauds, c'est l'un des lycéens les plus appréciés par les filles, car en plus d'être athlète et charismatique, il est très beau. Lui n'est pas très assuré avec les filles, cela se voit notamment au baseball où il est incapable de jouer contre elles, étant trop intimidé par leurs corps, et ayant peur de leur faire mal. Il s'entraîne toute la journée, que ce soit en classe, à la maison ou ailleurs. Il est trop sûr de lui, impulsif et gaffeur ce qui lui joue des tours, en particulier avec Rei, et agace sa bande. Dans l'anime, sa rivalité avec Rei est plus intense et personnelle que dans le manga, étant obsédé par l'idée de le battre dans les compétitions. Il a la phobie des examens, au point d'avoir une crise de nerfs lors de l'examen d'entrée au lycée. Il échoue donc, et fait échouer toute sa bande, celle-ci ayant passé son temps à lui courir après pour le forcer à venir le passer.
  : Fidèle lieutenant de Undo Kai, il se caractérise par une coiffure similaire à celle d'un régent. Il a une sœur, Ken Mei. 
  : Contrairement au reste des autres membres, il est petit et râblé avec des cheveux court.
  : Il a la peau foncée et les yeux minces.
  : Il possède la force musculaire la plus puissante de la bande ainsi qu'une mâchoire inférieure assez marquée.

Les Bons Samaritains 
Les Bons Samaritains, de leur vrai nom  ou Les Gros bras (partie collège) : Ce sont les « blousons noirs » de l'établissement : ils se targuent d'être des justiciers. Ils ne portent pas l'uniforme, adorent tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la bagarre, mais ne sont pas vraiment méchants. Ils assurent une sorte de police intérieure de l'école en rendant justice eux-mêmes. Ils détestent l'autorité et traquent toute personne en faisant preuve. Ils sont en classe 4. Ils ont été recalés à deux reprises à l'examen d'entrée au collège . La deuxième fois pour avoir séquestré l'examinateur car il avait exclu Nihiruda Yô.

 Guy, de son vrai nom  : Élève le plus cool du lycée, beaucoup le considèrent comme en étant le « chef », bien qu'il s'en défende, rejetant le principe même d'autorité. Il ne porte pas son uniforme mais toujours un blouson en cuir et on ne voit jamais ses yeux car ses cheveux retombent devant. Il arrive en retard et part avant la fin des cours, fait la sieste aux examens, se bagarre, et fume régulièrement. Malgré ses nombreuses violations du règlement, il n'aime vraiment pas parler des problèmes. Il est souvent en situation de rivalité sportive avec Undo Kai. Il est bon nageur mais nage seulement en apnée. Il aime la moto et prend grand soin de la sienne. Ted l’abîmera un jour, et il deviendra fou de rage, mais c'est Rei qui en fera les frais.
  : Sous-chef, coiffé sur le côté, il porte toujours sa veste d'uniforme ouverte sur sa poitrine nue, dans l'anime il porte une chemise.
  : Comme son chef personne n'a jamais vu ses yeux, parce qu'il porte en permanence des lunettes noires, même à intérieur.
  : Il a les cheveux gominés. Ses dons pour la bagarre ne l'ont pas empêché de se faire battre à plate couture par Ashita Nojio, du club de boxe. 
  : Il est le géant du groupe mesurant  et autant de kilos. Il intimide même son chef qui refuse la lutte au bras de fer car il est trop lourd pour lui. Après l'obtention du diplôme d'études secondaires, il devient combattant de sumo.

Le Gang des femmes 
Le Gang des femmes, de leur vrai nom  ou Les Rebelles (manga) : Elles sont à peu près l'équivalent féminin des Bons samaritains (Bangumi), tout aussi bagarreuses, mais portent quand même l'uniforme du lycée avec la jupe longue. Elles intimident toutes les bandes, même les Bangumi, qui n'osent répondre aux railleries d'Amano Jako, leur chef, à leur égard. Elles sont en classe 7. 

 Jackie, de son vrai nom  : Chef des Omegumi, personnage assez populaire, elle est la rebelle de l'école, cigarette au bec 24h/24, elle a commencé à fumer dès le primaire. Elle n'a peur de personne, prête à se battre avec ceux qui la provoque et n'a pas peur d'aller défier Wakozo Tomoko, la grosse brute du lycée. Elle n'aime pas les gens heureux, comme Chie (Julie) ou Yui (Laura), et quand elle en voit un, elle a envie de le faire souffrir. Pendant les épreuves de sport, elle vient souvent concourir dans le groupe des garçons. Elle va jusqu'à échouer volontairement à son examen d'entrée au lycée. Les seuls qui réussissent à lui faire modifier son attitude sont les professeurs qui n'ont pas hésité à lever la main sur elle, c'est-à-dire  Hikari, après sa rencontre avec elle, elle n'obtient que des 20/20 alors qu'avant elle ne rendait que des copies blanches, et  Jidai, après qu'il l'a giflée elle en tombe amoureuse mais se trouve vite déçue ayant pu le battre trop facilement au judo. À la fin de ses études secondaires, elle part continuer ses études aux États-Unis où vivent ses parents.
  : Bras droit de Jako, elle est coiffée comme Yui et se trouve être la seule capable de tenir tête à sa cheffe. Elle garde toujours le sourire même quand elle est bouleversée.
  : Elle est assez rondelette, pesant  pour , et a des lunettes qui ne permettent pas de voir ses yeux au travers. Il lui arrive de porter des lames de rasoir en guise de boucles d'oreille, ce qui lui vaut de belles coupures par temps venteux. Elle a toujours deux ronds rouges de maquillage sur les joues.
  : Elle a une toute petite bouche et la frange de cheveux qui lui mange le visage.
  : Elle a le visage assez maigre et paraît que plus grande qu'elle ne l'est.

Les Préfets 
Les Préfets, de leur vrai nom  : Cette bande apparaît seulement dans le manga dans la partie collège, ils sont en  5 et c'est la seule bande à être mixte. Ils ont pris la place des bosseurs comme élèves modèles. Comme eux tous les membres sauf Yoko portent des lunettes. Ils ont été choisis pour être le conseil des élèves car ils excellent dans tous les domaines. Beaux, intelligents, doués en sport et aussi un peu vantards, sur le papier ils travaillent jour et nuit pour le collège, dans les faits ils ne se tuent pas à la tâche et font ça pour avoir de bonnes appréciations des profs. 

 Pfréro, de son vrai nom  : Chef des préfets et président du conseil des élèves. Hirakedori Hiroko et lui s'aiment depuis la maternelle mais il ne s'est toujours rien passé entre eux, ça l'énerve quand on le lui rappelle. Il était un garnement dans le passé. Pensant être omnipotent, il est prêt à se ridiculiser pour le prouver en imitant les acrobaties loufoques de Rei, sans succès.
  : Vice-présidente du conseil étudiant. Elle est très amoureuse de Seigi Tatemae qui ressemble à son frère quand il a des lunettes et lui rappelle son père décédé quand il les enlève. Lorsqu'il est en mauvaise posture, elle simule une anémie pour faire diversion.
  : Greffier du conseil étudiant.
  : Trésorier, il est le plus normal parmi les membres.
  : Co-trésorier

Élèves

Camarades de classe 
 Laura ou Anne-Laure, de son vrai nom  : Nouvelle élève, de , au collège Ichiô au début du manga, elle est rapidement tombée amoureuse de Rei. Au départ, Rei est une classe au-dessus. Par la suite, celui-ci ayant échoué à l'examen d'entrée au lycée, ils deviennent camarades de classe. C'est une excellente élève et une excellente ménagère. Ce serait la femme parfaite si elle n'était pas trop naïve et n'acceptait pas de faire les devoirs des autres. Tous les garçons sont amoureux d'elle, mais elle les repousse tous, même Kireide Shô. Bien que ce soit l'un des personnages les plus normaux du manga, cela ne la dérange pas d'être entourée d'hurluberlus et le contraire l'ennuie. Son père est peintre et sa mère est très malade. À la fin du manga, elle deviendra maîtresse en maternelle.
 Julie ou Juliette, de son vrai nom  : Meilleure amie de Yui, elle est grande et mince, les cheveux bleu ciel, en queue de cheval dans la partie lycée (verts dans l'animé). Elle est très expressive et susceptible, s'énervant facilement, surtout lorsque les Kimengumis l'embêtent, particulièrement Go, se moquant de sa non-féminité. Elle se chamaille souvent avec Yui qui aime la taquiner mais ça ne va jamais loin, sauf une fois, à propos de Go, où leur amitié a bien failli s'envoler. Elle est également tête en l'air, ce qui en fait un parfait opposé de Yui, excepté qu'elle est aussi une bonne élève. Elle peut être un peu jalouse de Yui. Ses parents sont fleuristes. Après ses études secondaires il rentrera à l'école de mode Utsukushigaoka. À la fin du manga, elle se mariera avec Go et travaillera avec Dai.

 Hyppolite, Maxime ou Barnabé, de son vrai nom  : Ancien camarade au collège Atakamo de Kawa Yui, il est amoureux d'elle, ce qui n'est pas réciproque car pour Kawa Yui c'est juste un ami. Il a fait exprès de se faire transférer au collège Ichio au cours de sa , s'étant juré de la suivre jusqu'au bout du monde jusqu'à ce qu'elle l'aime. Il essaie de la courtiser, que ce soit en faisant le fou, domaine où il ne peut rivaliser avec les Kimengumi, ou en étant lui-même, ce sera un échec. C'est plutôt un beau garçon, mince, aux traits fins et les cheveux épais et ordonnés mais il en profite peu car ne voulant sortir qu'avec Kawa Yui. Il la suit au lycée où il devient le garçon le plus expressif. C'est aussi un grand bavard, qui ne sait pas écouter les gens, et un sacré vantard : il a des bonnes raisons de l'être, étant le meilleur de la classe, ayant obtenu une moyenne de 18,5/20 à l'examen de milieu de semestre de sa  année de lycée. Par ailleurs, il détient la plupart des records de gymnastique de sa classe, avec Men'Ichi Nikaidō dans le manga, et à lui tout seul dans l'anime. Il se croit omniscient, aussi n'admet-il pas que l'on puisse être meilleur que lui, ce qui fait qu'il jalouse ce dernier car celui-ci le surpasse au kendo. Lui agace Men'Ichi Nikaidō par son agitation, alors celui-ci le maltraite de temps en temps. Ils forment un duo dont le contraste est comique, Ichirô Shinjitsu étant aussi exubérant que son compère est calme. Il est prêt à tricher pour gagner, comme pendant le marathon de natation, mais cela se retourne contre lui car il se fait assommer par une rame. Il n'apprécie pas Rei et le maltraite souvent, car d'une part il se trouve entre Kawa Yui et lui-même, et de l'autre, il le dérange quand il travaille. Bien qu'encore au collège au début, il vit seul dans un studio à la résidence Yoshika. Il souffre de la solitude, jouant en solo à des jeux de société avec des frères imaginaires qu'il aimerait avoir. Il fait des livraisons de journaux qui sont expéditives, au point d'envoyant voler le courrier sur les paillassons quand il pleut plutôt que d'attendre pour les mettre dans les boites aux lettres.
 Max Mirabeau ou Nikaido, de son vrai nom , surnommé « L'Homme au masque de fer » : Vice-capitaine du club de Kendo. C'est un véritable expert, il est  dan. Il est beau, bien bâti et avec une tête d'ange, aussi il suscite l'admiration des filles. Il est fair-play et combat loyalement, respectant l'adversaire, sans se méfier des coups irréguliers, ce qui cause sa défaite contre Undo Kei lors du tournoi d'arts martiaux. Il ne connaît pas la limite des coups qu'il porte. C'est le garçon le plus inexpressif du lycée. Rire lui provoque une tête indescriptible, son premier amour lui a dit qu'il avait un rire d'abruti, il s'est alors juré de ne plus rire, ce qui explique sa rigidité. Il est aussi bon en classe qu'il l'est au Kendo. Il a obtenu une moyenne de 18/20 à l'examen de milieu de semestre en 3°.
 Marie Auda, de son vrai nom ,  surnommée « Marie la tombeuse » ou « La Grande marie » : Lycéenne terriblement snob et hautaine, elle se fait passer pour une fille d'une personne de haut rang alors qu'elle vient d'une famille pauvre avec un père alité à la maison. Elle ne supporte pas les Kimengumi qu'elle associe à des descendants de cafards. Elle fait beaucoup de manières à table en refusant les plats qu'elle juge indignes d'elle.
 Charlie ou Sophie Monnin, de son vrai nom  : Elle vient du collège Nanto et s'intéresse à tout ce qui est bizarre. Elle a eu le titre de  meilleure batteuse de softball des collèges.
  (apparaît uniquement dans le manga) : Orateur féroce et passionné, il se présente à l'élection de représentant de classe pour le concours d'éloquence du lycée. En écoutant l'argument non conventionnel de Rei, il est impressionné et c'est celui-ci qui est finalement élu représentant. Lors du concours, il est amer de ne pas avoir été élu car Rei reste une demi-heure sans dire un mot, ayant oublié ce qu'il avait improvisé.
  (apparaît uniquement dans le manga) :Il est expert show-business et imitateur des vedettes. Il passe jour et nuit à collecter des informations de variété à la mode . Il appelle ses camarades de classe par les noms d'artistes à qui il les associe, ce qui lui vaut d'être maltraité Uru Chie.
  (apparaît uniquement dans le manga) : Il souhaite devenir un auteur de BD et, en dehors des cours, travaille comme assistant de Shindara Autoeï.

Autres élèves 
 Artemus Don (anime), Artemus Dany (anime) ou Hamargué Don (manga), de son vrai nom  : Il est à la fois rival et ami d'enfance de Rei, cette rivalité est en fait une compétition de pitreries et de cabotinages. Il porte des cheveux bleus avec une mèche rouge, roux avec une mèche verte dans l'anime. Il prend souvent une taille d'enfant comme Rei, et fait souvent office de sixième loufoque. Rejeté dès le primaire, où à la cérémonie de rentrée, il y a souillé sa culotte, pour son asociabilité, à part Rei il n'a pas d'amis. Pendant un temps, à la suite du déménagement de ses parents, ils se sont perdus de vue, mais ils se retrouveront et seront même voisins. D'une timidité maladive, il reste paralysé quand une personne étrangère intervient, faisant des « euh ». Dans l'anime, il est moins timide, arrivant à répondre mais en rougissant quand c'est à une fille, plus agressif et lunatique. Il est moins stupide que Rei, mais étant d'une paresse hors-norme ses quelques facultés intellectuelles restent souvent en sommeil. Néanmoins, il peut faire preuve d'ingéniosité quand ça lui permet de faire moins d'effort. Avant son apparition dans l'histoire, il a déjà redoublé à trois reprises, et est en 3°10 au lycée, classe qu'il redoublera également par la suite. Il est très fort au football, mais mou dans les autres sports, car, en général, il agit en décalage avec les autres. Quand il y a des vacances supplémentaires en jeu, il est capable de nager  et de faire tous ses devoirs. Il est très glouton et ne supporte pas de partager sa nourriture. C'est d'ailleurs à propos de nourriture que sa rivalité avec Rei a débuté. Il aime bien les animaux. Il a la manie d'attraper ceux qu'il trouve et de les amener au collège. On se moque de lui, et il ne sait pas contre-attaquer. Il a rapidement envie de dormir quand il écoute des vieux contes et possède des capacités télépathiques.
 Samantha (anime), de son vrai nom  : Lycéenne de 3°10, son passe temps favori est de se moquer des gens. Elle s'est fait passer pour amnésique, auprès des élèves de 2°10, qui sont tombés dans le panneau. Bien que chipie, elle n'a pas un mauvais fond. Elle prend la défense de Harumage Don quand il se fait harceler par des garçons de leur classe.
 Rudolf, de son vrai nom , surnommé « Le Général en chef des élèves » : Autoproclamé général en chef des élèves, aussi nommé chef du clan des prétentieux dans l'anime, c'est le terrible caïd du lycée. Il a un long menton et une cicatrice de couteau sur le visage qui en dit long sur le personnage. On ne compte pas son nombre de redoublements, tellement il est élevé. Lui et sa bande ont deux objectifs avant d'obtenir leur diplôme : tourmenter les élèves moins âgés et choisir le nouveau chef général des élèves. Tous les élèves le craignent, à part les Bangumi et les Omegumi, qui l'intimident car ils sont trop virils pour lui. Au départ hostile, il a été séduit par Monohoshi Dai et le désigne comme le nouveau général en chef. Dans l'anime il obtient son diplôme avec les capitaines des clubs et à la cérémonie de remise où il est représenté comme champion de l'élégance.
  : Théoricien du marathon, double champion de la course du collège, de par son expérience, il s'illustre par ses ruses autant que par sa vitesse. 
  : Petit frère de Honekishi Muzō, il s'est inscrit à Ichiō High avec les Kimengumi et souhaite intégrer leur bande en devenant un loufoque.

Clubs

Club de basketball 
 Aldo, de son vrai nom  : Capitaine du club de baseball. Il est nul comme batteur, en revanche, il a l'avantage d'être un excellent coureur. Il veut prendre toutes les filles qu'il voit dans son équipe sans observer leur niveau avant. Pendant le match, il est le seul joueur titulaire placé du côté des Kimengumi. Il se fâche quand on l'appelle « Aizen ». En apparence, sous sa casquette, il semble avoir les cheveux courts car ils sont bien plaqués. Mais quand sa casquette tombe, sa tignasse impressionnante se dresse, ce qui fait peur à l'adversaire.
 Tatsuro : Bras droit de Kanzenji Ai. Il est le seul membre à porter des lunettes. C'est l'intellectuel du groupe qui a les bonnes idées mais en pratique, c'est le pire des joueurs. Il est myope au point qu'il ne voit même pas la balle avec ses lunettes et, sans ses lunettes, il est aveugle. Il se sert de ce handicap, en laissant tomber volontairement ses lunettes, pour donner une excuse à ses erreurs de balle. Il prend tout au pied de la lettre jusqu'à allumer le maillot de Undo Kei car ce dernier a dit qu'il brûlait d'excitation.
 Les autres personnages sont : Kasu Nobuyuki, Nagatabo Shigeo et Tamasahara Sadaharu.

Club de kendo 
 Toitchi Seishin : Capitaine du club de kendo. Il est plutôt jovial, a les cheveux longs, et d'épais sourcils. Bien qu'il soit capitaine, son adjoint Men'Ichi Nikaidō est beaucoup plus fort. Il arrive même à le toucher trois fois en une attaque. Il agit comme un modérateur vis-à-vis de Nikado, l'arrêtant quand il frappe trop un adversaire. Nikado, au contraire, lui demande à ce qu'il le frappe fortement lors des entraînements. Son nom n'est cité qu'à la cérémonie de remise des diplômes et non lors de sa première apparition.

Club de football 
Bien qu'il ait les pires joueurs de tous les lycées, son équipe a gagné contre celle du lycée Irebun, championne du tournoi inter-lycées. La raison était la présence du duo pervers, Ichido Rei et Harumage Don, qui a fait tous les coups tordus possibles et imaginables. En plus, les autres Kimengumi qui étaient aussi de la partie ont passé leur temps à distraire l'équipe adverse. 

 Christopher, de son vrai nom  : Capitaine de football du lycée, il reste jovial et positif. Il est très peu talentueux, n'arrivant même pas à bien tirer un engagement. Quand il sourit, il a les dents qui brillent et a les genoux qui claquent quand il a peur.

Club de boxe 
Les membres ont été soupçonnés du passage à tabac de Meri Kensaku après une rumeur lancée par le club du journal. Ils sont moins forts que la réputation qu'on leur prête, Nihiruda Yô arrivant à les battre tous, à lui seul.

 Arthur, de son vrai nom  : Capitaine du club de boxe et athlète très sec et laid, ayant un visage émacié et des lèvres épaisses. Il est très expressif. Dragueur, il s'arrange pour faire l'entrainement en même temps que le club de volley-ball de façon à pouvoir les coller, mais c'est un piètre séducteur.
 Morris (anime) ou Leretour Dejoe (manga), de son vrai nom  : Personnage gringalet timide mais a une double personnalité qui fait que lors des nuits de pleine lune il devient très violent.  Il change également de visage : ses cheveux poussent en une longue tignasse et ses sourcils s'épaississent. Dans son enfance son père qui avait crane chauve et luisant comme la lune, toujours saoul, le battait tous les jours, il s'est juré un jour de devenir très fort pour pouvoir le battre. Depuis, étant donné que son père a disparu son désir de vengeance aussi mais sa colère est resté, quand la pleine lune arrive il devient très fort et agressif, cherchant à se battre avec les hommes forts.

Club de volley-ball féminin 
Lors de l'arrivée de Julie (Uru Chie) et Laura (Kawa Yui), l'équipe se trouve au fond du gouffre. Aucune élève de  année ne fait de volley-ball, celles de  sont considérées nulles et celles de  sont considérées aussi stupides que futiles. Durant leur premier mois, sur cinq matchs, l'équipe a connu cinq défaites. 

 Marie et Walter (anime), ou Undo Dalilah (manga), de son vrai nom  : Capitaine de l'équipe de volley-ball féminin, elle est la sœur jumelle de Undo Kei, mais elle est une classe au-dessus, celui-ci ayant redoublé une fois. N'apparaissant pas dans la partie collège, étant donné que tous les élèves (sauf les Honegumi) ont échoué à l'examen d'entrée au lycée, il est probable qu'elle était dans un autre collège. Elle et Kei se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elle est aussi sanguine et sûr d'elle que lui.  Là où ils diffèrent, c'est qu'elle est très autoritaire, adroite, et méthodique. Elle a beaucoup entendu parler de Rei par son frère mais semble plus intriguée que dégoûtée par sa présence.   Elle est prête à aller très loin pour gagner, jusqu'à faire jouer les Kimengumi après les avoir travestis.
 Jaco (anime), Fouloque Mamia ou Fouloque Hisako (manga), de son vrai nom  : Capitaine de volley-ball après Undo Mei, celle-ci l'a recruté le printemps de la deuxième année pour son audace et pour sa force. Néanmoins elle est aussi bête et gaffeuse que Rei, elle en est l'alter-égo féminin. Elle est quasi-illettrée, ne sachant pas lire les menus sur une carte de restaurant et infantile au point de faire un terrible caprice pour qu'on joue à la dinette avec elle alors qu'elle a plus de . Elle est également très susceptible et sensible, éclatant en sanglots juste parce que son frère l'a traitée d'idiote.
 Nancy, de son vrai nom , surnommée « Wonder Woman » : Attaquante, à partir de sa deuxième année au lycée à la demande de Julie et Laura, elle est grande, mesurant , et extrêmement forte. Sa force est t'elle qu'elle arrive à écraser au bras de fer Nihiruda Yô, Harumage Don et les Kimengumi réunis, leur cassant des membres. De plus elle pratique la musculation. Elle est 3°8, et est une Anglaise venue faire ses études au Japon. Elle a été dans beaucoup d'écoles japonaises et quand elle parle japonais c'est un mélange de plusieurs dialectes, mais elle le comprend bien. Étant aussi très belle elle sert comme modèle de dessin au père de Kawa Jui.
  (apparaît uniquement dans le manga) : Attaquante, elle est en première année, fait déjà , et est rentré au club pour nuire à Laura dont elle est jalouse, étant amoureuse de Rei, mais malgré ses mauvaises intentions elle montre du talent.
  (apparaît uniquement dans le manga) : Receveuse, elle a suivi Namaï Kinako dont elle est l'amie des mauvais coups depuis le collège. Habituellement c'est une vraie peste mais quand elle perd ses lunettes sa personnalité change radicalement, au point de trouver Dan fort et viril. La raison à cela est que comme elle est très myope, elle n'a jamais pu se voir dans un miroir, alors que sans ses lunettes elle est très belle, c'est pour ça qu'elle n'a aucune confiance en elle et le cache en adoptant une attitude provocatrice.

Club de théâtre 
 Drama, de son vrai nom  : Chef du club de théâtre, avec sa partenaire ils se prennent pour des grands dramaturges, mais sont ridicules lors des scènes. Il y a une plaie en forme de croissant sur son front qu'il utilise pour se donner un air ténébreux.
  (apparaît uniquement dans le manga) : Cheffe adjointe du club de théâtre, elle joue le rôle de la femme amoureuse. Elle n'arrive pas à retenir son texte, alors elle improvise de façon totalement décalée avec le texte d'origine.
  : Scénariste ambitieux du club de théâtre, il en a été viré à la suite du fiasco de la pièce Roméo et Juliette où il a fait écrouler le décor en voulant faire une démonstration d'escrime. Pour pallier cette humiliation, il a créé son propre groupe avec les kimengumi avec pour slogan « chacun son rôle ».

Club de tennis de table 
 Taku Kyūma

Personnel enseignant

Professeurs 
Les professeurs de la série sont complètement dépassés par leurs élèves dont ils doivent subir tous les caprices. Ils s'en plaignent, alors qu'eux-mêmes ne sont pas souvent conscient de leurs actes, et donnent souvent un exemple catastrophique.

  Hilary, de son vrai nom , également surnommée « Hilary-Kong », « La Catcheuse masquée », « Le Justicier masqué », « La Professeure masquée » : Professeur de littérature japonaise, femme castratrice responsable de la  10 au collège Ichiô. Elle est responsable de la classe 7 dans la partie lycée. Go (Ted) la provoque tout le temps en la traitant de vieille. Lorsqu'elle est très énervée, elle se transforme en Ikari-Kong (King-Kong avec la tête de  Ikari) et casse tout sur son passage. Elle corrige les copies sans pitié, avec comme principe que si une réponse n'est pas celle qu'on a apprise par cœur, ce n'est pas une bonne réponse. Elle est plus dure avec Jako qu'avec tous les autres car elle lui ressemblait quand elle avait le même âge Pendant les pots avec ses collèges ou quand elle est de sortie, elle boit comme un trou. Elle et  Wakato étaient à la même université et ont joué ensemble au volley-ball. Au milieu de l'histoire, elle se mariera avec  Sessa.
  Sessa, de son vrai nom  : Professeur de sport un peu simplet responsable de la  10 au collège Ichidô. Par la suite il enseignera au lycée Ichiô, puis Otokono après son mariage. Les élèves le considèrent comme un plouc. Dans l'anime, il est adepte de canulars très douteux dans le but de pimenter les compétitions sportives inter-lycées. Il a téléphoné à l'équipe de foot du lycée d'Iriwak, la plus forte, pour leur arranger un match avec celle d'Ichido, la plus faible. Il a payé trois de ses élèves du club karaté de Otokono pour simuler l'enlèvement de Julie et Laura en les amenant en haut de la tour du club d'Ichido avec une bombe factice. Il se mariera avec Ikari Masuyo.
  Macaron, de son vrai nom  : Professeur d'anglais et professeur principal des Kimengumi au lycée, c'est une ancienne camarade d'université de  Ikari. Elle vient d'une famille de riches héritiers, mais a malgré tout voulu travailler. Elle est très naïve, mais la gouvernante (Yoda Yone) de sa riche famille continue à la surveiller de loin. Elle n'a aucune notion de la valeur de l'argent, étant habituée aux repas au champagne et au caviar Elle est amoureuse de  Sakugo, mais elle ne l'avouera qu'une seule fois le croyant mourant  dans l'anime, mais n'en a pas le temps dans le manga.
  Jida (anime) ou Jidan Sakugo (manga), de son vrai nom , surnommé « L'homme de Cro-Magnon » et « Le Gorille » : Nouveau professeur de sport après le départ de  Sessa. Il est encore plus simplet que ce dernier et est manipulable au point que ses élèves arrivent à lui faire donner des cours aux chiens en l'hypnotisant. Il est stagiaire la première année de lycée, puis devient professeur titulaire à partir de la deuxième. Il a , célibataire, sorti de l'université de gymnastique, et est troisième dan en judo. Il a le visage qui ressemble à celui du personnage de Kenshiro. En apparence de belle taille et bien proportionné, il est en réalité plus petit que la moyenne et porte des talonnettes. Il est très passionné et s'excite pour n'importe quoi. Adepte des paires de claques, il pense que les élèves doivent apprécier d'être corrigés par les professeurs. Il est aussi le professeur du club de judo. Dans la série TV, il est aussi le professeur de karaté. Il est miséreux et se montre économe, voire radin, pour pouvoir payer son loyer du mois. Il est courageux, prêt à risquer sa vie en plongeant attaché à une corde dans l'eau en pleine tempête pour sauver une petite fille. Il est amoureux de  Wakato, mais elle ne s'en rend pas compte.
  Mutsu, de son vrai nom  : Professeur de sciences (physiques, SVT…), savant, inventeur et expert en surnaturel. Il est le professeur principal de la classe de Harumage Don. Il aime anatomiser des petits animaux et développer des médicaments douteux. Il a des lunettes rondes à verres opaques, au travers desquels on ne distingue pas ses yeux. Il est chauve et a une rigidité faciale totale. Il a un aspect de savant fou, rôle qu'il prend dans des chapitres hors-série avec les Kimengumi comme cobayes. Il garde toujours son maîtrise de soi en toute circonstance. Philosophe, il voit les tares de ses élèves comme des facultés spéciales que les autres n'ont pas. Il est le compagnon de cuite de Ikari Masuyo et sera le témoin de  Sessa à leur mariage.
  Johnson, de son vrai nom  : Professeur du club de théâtre très superficiel, responsable de la  10 au collège Ichiô. Il est très charismatique, mais excentrique. Il a des tics, notamment celui de se contorsionner à la manière d'un anaconda quand on le provoque. Il est le rival de  Sessa et est comme lui amoureux de  Ikari, mais acceptera le choix de celle-ci et est même présent à son mariage. Il chante faux, mais, lui, pense le contraire. Quand il fait des vocalises, on lui jette des objets pour qu'il se taise.
  (apparaît uniquement dans le manga) : Professeur sexy (ce qui est rare dans le manga) qui apparaît au milieu du manga. Il est très hédoniste et pense qu'il ne faut jamais se fatiguer. Il s'installe avec son père qui est un très mauvais coiffeur. Bien qu'il connaisse beaucoup de matières, il décide d'enseigner le sport. Comme il est beau,  Sakugo croit que  Wakato est amoureuse de  Nichijo mais ce n'est pas le cas.
 Tachibana Germaine, de son vrai nom  (apparaît uniquement dans le manga) : Professeur de mathématiques, elle est fan de moto, au point de venir sur l'estrade de la cérémonie d'accueil à moto. Elle n'est pas du tout féminine et sera jalouse de  Wakato qui représente la « femme japonaise modèle ». Elle est très sévère et déteste qu'on l'appelle par son prénom, Hanako.
  Lenane , de son vrai nom , surnommé « Monsieur citron » : Professeur d'éducation civique (manga) et d'histoire (anime) très pessimiste responsable de la  4 du collège Ichidô. Il défend les Bangumi face à ses collègues mais ce n'est que pour sa réputation étant donné qu'il est leur professeur principal. En réalité il les méprise, grommelant dans leurs dos que ce sont des vauriens. Il n'a aucune autorité et est complexé par son physique ingrat, étant malingre, le teint jaunâtre, avec les joues creuses et des petites fentes à la place des yeux. Bien évidemment pour tout cela il est le souffre-douleur des élèves du collège. En outre, il ne bénéficie aucunement de la solidarité de ses collègues. Il garde des Kimengumi des souvenirs traumatisants, à tel point qu'il fait un malaise à chaque fois qu'il les rencontre à nouveau. Il subit l'insolence et l'intimidation des Bangumi, qui sont allés jusqu'à le jeter à l'eau. Dans l'anime, c'est Irooto Ko qui subit ce sort. Ici, il se trouve humilié par les Iro'otokogumi qui l'interrompent en plein cours sur l'homme préhistorique pour se moquer de sa laideur.
  Hong, de son vrai nom  (apparaît uniquement dans la partie collège) : Professeur de mathématique prudent, responsable de  10, classe au collège Ichiô. Dans l'anime, il est adepte de la pêche à en juger par la manière dont il intercepte les objets dans sa classe.
  Carré, de son vrai nom  (apparaît uniquement dans la partie collège) : Professeur de cuisine irresponsable, ayant en charge la  1 au collège Ichiô. Dans l'anime, elle se plaint de Julie et Laura, trouvant qu'elles n'écoutent rien et ne se comportent pas comme de vraies jeunes filles. À son avis, elles sont trop souvent vues « en charmante compagnie », sous-entendu s'affichant avec des garçons, ce qui pour elle est inadmissible dans un collège. Elle ne supporte pas de voir des jeunes filles « bien accompagnées », car elle fait un complexe sur son âge, ne pouvant plus se faire courtiser.
  : Professeur de physique et entraîneur de l'équipe de volley-ball féminin. Il est pessimiste et démissionnaire, disant à l'équipe avant la compétition qu’il perdront quoi qu'il arrive étant trop nul et à la mi-temps de la finale de laisser se terminer le match le plus vite et de rentrer car de toute façon ils perdront ce qui lui vaut d'avoir la tête plongée dans le charriot à ballon par Otonari Hisako. Malgré ses airs sérieux, il est un obsédé, regardant en boucle la séquence du film d'espionnage des équipes adverse qu'a réalisé Jeannot, à sa demande, où les filles s'habillent au vestiaire, prétendant étudié leur stratégie.

Autres 
 Tonton jeunesse, de son vrai nom  (apparaît uniquement dans le manga) : Il est le concierge du lycée, y travail depuis  et a . Il est resté très dynamique. C'est un nostalgique, aimant observer jouer les élèves en se remémorant des souvenirs. Les élèves se moquent de lui étant donné qu'il est un grand naïf mais l'aiment bien.
  (apparaît uniquement dans la partie collège) : Principal du collège, il est particulièrement imposant et autoritaire.

Familles

Ichido 
 Théodore Itchido, de son vrai nom  : Père de Rei et de Kiri, il est très stupide et vicieux, draguant toutes les filles, qu'elles soient camarades de classe de ses enfants ou leurs professeurs. Pire, il va jusqu'à fantasmer sur sa propre fille, rêvant de se marier avec elle dans une dizaine d'années, où il la voit devenir une « très belle femme ». Il est aussi lâche et dégoûtant, échangeant son matelas sur lequel il a uriné avec celui de Rei, le laissant accuser après par Kiri. Il était également un cancre durant ses études, tout comme son fils dont il est parfois fier et parfois exaspéré. Avant, il était timide mais il a selon lui été trop influencé par son beau-père. Il a tendance à favoriser Kiri plutôt que Rei, particulièrement dans la partie lycée. Il s'est marié avec une amie d'enfance, Naori Zen'in, qui est morte alors que Kiri était un bébé. Il tient un magasin de jouets. 
 Kiri, de son vrai nom  : Petite sœur de Rei, c'est la plus intelligente de la famille Ichido. Elle est souvent mal à l'aise à la perspective de devoir présenter ou même évoquer son farfelu de frère aîné. À cause des clowneries de celui-ci et de la perversion de son père, les rencontres avec ses professeurs sont souvent un désastre. Elle est une parfaite ménagère, excellente à l'école et elle a de nombreux prétendants. Elle apparaît d'abord comme une élève de l'école primaire, puis à la moitié de la série, comme une collégienne. Elle est intime avec Kawa Ippei et Shusse Kiyoï, petite sœur de Kiyoshi.
 Lassie, de son vrai nom , alias « Rocky » ou « Frérot » : Chien recueilli par les Ichido car il traînait autour de la maison. C'est un bâtard, très stupide, comme son maître Rei. C'est également un terrible pervers, mettant les pattes aux fesses des filles. Il est néanmoins capable de parler, ce qui en fait un chien très spécial. En révolte contre la négligence de ses maîtres à son égard, parfois il fugue, mais finit toujours par revenir au bercail. Il est le chef d'un groupe de chiens pas très futés qui vivent dans la rue (les Cabots). Il aime Beauty, la chienne de Uru Chie.

Kawa 
 Hippolyte ou Isidore, de son vrai nom  : Petit frère de Kawa Yui. Il est dans la même classe que Shusse Kiyoï et Ichido Kiri, et est amoureux de cette dernière. Il est écolier au début du manga, puis collégien. Il appartient au club de baseball du collège. Dans l'anime, il est très peureux et est expert en Jeux vidéo
  : Le père de Kawa Yui est un artiste-peintre excentrique de . Il est autant agité que maladroit et ne supporte pas le bruit quand il peint. Il ne vend pas ses tableaux et gagne sa vie seulement en tant que conférencier dans une école de peinture.

Shusse 
  : Père de Shusse Kiyoshil âgé de . Il a les mêmes traits que son fils mais avec des cheveux gris et des rides sur le front. Gérant du bain public du quartier, il est dur, autoritaire, voir brutal, surtout avec son fils.
 Jeanette, de son vrai nom  : Petite sœur de Shusse Kiyoshil et meilleure amie de Ichido Kiri. Elle voit Kiyoshil comme un grand frère très gentil et sympathique, la bordant et lui racontant des histoires avant de s'endormir. Elle est très innocente, n'ayant pas compris que c'était un pervers, tout comme ses histoires.
  : Mère de Shusse Kiyoshil, elle a les traits de sa fille et un corps assez charnu. Elle est une femme à poigne terrorisant et tyrannisant son mari.

Uru 
  : La mère de Chie. Elle lui ressemble beaucoup de physique, comme de caractère.
  : Le père de Uru Chie. Contrairement à sa femme et sa fille exubérantes, lui est plutôt discret. Dans l'anime, il s'avère que jeune il était maladroit et complexé comme sa fille. Ceci fait qu'il est le seul à la comprendre dans sa gène avec ses sentiments amoureux et peut la soutenir.
  : Le frère aîné de Uru Chie. Il ressemble à son père. Il est contrairement aux autres membres de sa famille vulgaire et médiocre. Sa présence en public fait honte à sa sœur.
  : C'est la chienne de Uri. Les sentiments qu'a Lassie pour elle ne sont pas réciproques, Uru Beauty le considérant comme une connaissance et préférant les chiens forts comme Rocky. Elle tient quand même un peu à lui car elle dit à Rocky, avant son combat avec Lassie, de ne pas trop le tabasser.

Akuno 
  : Oncle de Chie. C'est un véritable colosse très intimidant. Il a une personnalité douce et taciturne. Il est très résistant, comme il est montré lors du Tournoi des Jeux d'hiver qu'il manqua de gagner sans souffrance. Il le perdit car son corps s'était gelé sans qu'il s'en aperçoive.
  : Le fils de Akuno Tetsuto. C'est jeune garçon se faisant passer pour modèle auprès de sa famille mais avec les autres se montrant insupportable. Il est capricieux et inconscient des dangers. Au zoo, il va provoquer les animaux sauvages dans leurs cages. Uru Chie est très protectrice avec lui et menace tous ceux qui tentent de le corriger comme Reietsu Go.

Artemus 
Les Artemus (anime) ou Hamargué (manga) : Voisins des Ichido, ils ont une relation plutôt paisible, contrairement aux Otonari. En fait, à part entre les fils, il y a peu d'interactions, le couple travaillant tout le temps.

  : Mère de Don Harumage, à l'opposé de celui-ci, elle se trouve être extravertie. Elle a tendance à l'infantiliser en lui répétant les mêmes consignes de sécurité quand il reste seul à la maison, ce qui l'agace beaucoup. Elle est inquiète de le voir passer ses journées tout seul à dormir au lieu de voir des amis. Elle a la même coupe de cheveux que lui.
  : Père de Don Harumage, il est très austère et sérieux. Il porte des lunettes à verres marron et une moustache en guidon. Dans l'anime ses cheveux sont bleus. Il est toujours calme et il l'est resté même la fois où son fils a mis la pagaille avec Rei dans la cuisine. Dans l'anime il se montre moins calme. Par exemple en se montrant par très agacé de voir son fils en pyjama tardivement  ou éclatant en sanglots car il culpabilise de déménager tout le temps à cause de son travail pensant que c'est la raison pour laquelle il n'a pas d'amis.
 Paire (anime), de son vrai nom  : C'est le perroquet de la famille Harumage. Il fait office de réveil à Harumage Don, étant donné qu'il refuse de se lever quand le vrai réveil sonne, disant qu'il est détraqué. Il est comme son maître feignant et goinfre, le réveillant tard et exigeant tout de suite après de lui donner à manger de façon grossière.

Otonari 
Les Otonari ou Fouloques (manga) : Voisins et rivaux des Kawa. Ils font concourir leurs animaux à leur place et s'inventent des fréquentations de restaurants chics pour donner l'impression d'une supériorité sociale.

 Fouloque Miéko (manga), de son vrai nom  : Mère de Otonari Hisako, c'est une femme élégante et maniaque des bonnes manières qui veille sévèrement à la bonne tenue de ses enfants. Elle aime se donner l'air d'appartenir à l'élite, surtout vis-à-vis de ses voisins, alors qu'elle a la même situation modeste. L'existence de son mari n'est pas du tout mentionnée, ni dans le manga, ni dans l'anime.
 Kensuke dit Ken (manga), de son vrai nom  : Petit frère de Otonari Hisaco, contrairement à elle, il se trouve être intelligent et est souvent énervé par sa bêtise et son sans-gêne. Il a une très grande inimitié avec Ichido Kiri, la sœur de Rei, qui est dans la même classe que lui. Il appartient au club de baseball de son collège.
 Chita (anime) ou Cheetah (manga), de son vrai nom  : C'est le singe de la famille Otonari et le rival de Lassie qui n'est guère plus malin que celui-ci. La rivalité entre les deux bêtes est surtout due à leurs maîtres qui, eux-mêmes rivaux, les montent l'un contre l'autre. Néanmoins, ils arrivent à s'unir pour se rebeller contre la bêtise de leurs maîtres en refusant de continuer leurs défis stupides. Il dit que s'il est idiot ce n'est pas son fait, sous-entendu celui de ses maîtres, sentiment partagé par Lassie.

Zen'in 
C'est la famille de la mère de Rei, vivant à la campagne. Rei a hérité de leur physique et Kiri de leur intelligence.

 Zen'in Sereitsu : Grand-père de Rei, il est très petit et mince, mesurant  et pesant , complètement chauve et a une longue moustache blanche. Il est un peu bougon mais est un grand-père aimant et un homme généreux acceptant que la bande de Rei s'invite avec lui. Il est facétieux et un grand amateur de lutte. Il est dur avec son beau-fils, Ichido Takuseki, le rendant responsable des bêtises de Rei.
 Sami, de son vrai nom  : Cousin de Rei, il est bronzé et a les cheveux coupés ras et pour le reste est identique à lui, à part sa mâchoire qui est ronde. C'est un authentique jeune campagnard, débrouillard et casse-cou. Il est très proche de la nature. Dans l'anime, il est irrité par des loubards la polluant par un rodéo de tracteurs. Il appartient à une bande de jeunes du village n'apparaissant pas dans l'anime.
  (apparaît uniquement dans le manga) : Oncle de Rei, il est le grand frère de sa mère. Il est comme lui, à part qu'il a les joues plus creuses et les cheveux peignés. Ayant l'oreille, il a appris la mésaventure de Rei, tombé de la falaise alors qu'il cherchait des scarabées.

Watashidake 
  (n'apparaît pas dans le manga) : Père de Watashidaké Sakamitsu, il lui est identique à part pour les poches sous les yeux et ses fossettes aux joues. Il ne supporte pas de voyager en voiture, ne pouvant s'empêcher de vomir quand il monte dedans.
  (n'apparaît pas dans le manga) : Sœur de Watashidaké Sakamitsu, elle est identique sauf pour ses tresses.

Himawari 
Les frères Churiff : Méchants récurrents du manga, ce sont deux colosses yakuzas, s'appelant « petit frère » et « grand frère » entre eux plutôt que par leurs prénoms qui sont tatoués sur leurs dos. Ils sont à la fois moches, bêtes et méchants, des vraies brutes sans foi ni loi qui n'ont que les coups comme moyen d'expression. Ils intimident les gens pour avoir leur place, dans le train comme au collège alors qu'ils ne sont pas élèves. Ils rentrent dans le collège où ils boivent du saké, confisqué à d'autres, et tabassent, sans raison dans le manga, tous les élèves passant à leur portée. Dans l'anime, ils s'en prennent même aux professeurs en faisant valser  Sessa par un coup de poing et soumettant par une clé de bras Ikari Masuyo. Ils brutalisent aussi les animaux comme les cerfs du parc de Nara. Ils gagnent leur vie comme ouvriers routiers et comme forains, où ils escroquent les enfants avec des jeux truqués. Ils ne sont pas invincibles, se faisant terroriser par les visages de leurs victimes et même battre par Nihiruda Yô et Reietsu Go. 
  : Ainé des frères, il mesure  et pèse . Il est pâle et a une tête ovale avec des yeux démesurés et des gros sourcils lui donnant l'air d'un hibou stupide.
  : Cadet des frères, il mesure  et pèse . Il est foncé, le menton suturé, et a des petits yeux triangulaires tout noirs dont on ne voit pas le blanc, ce qui lui donne un air de bête féroce.

Connaissances 
 Émile, de son vrai nom  : Étudiant, il est un ami d'enfance de Ichido Rei et Harumage Don en primaire, leur ainé d'un an. Il était un peu le grand frère. Il est aussi livreur de lait, croisant Ichirô Shinjitsu le matin et lui échangeant une bouteille de lait contre un journal. Uru Chie semble avoir un faible pour lui, lui lançant un « bonjour », tout sourire et en rougissant, quand elle le croise. En primaire il a eu le coup de foudre pour une fille passant à la grille de la récré où, puni, il faisait des tours. Elle s'avère être Wakato Ran. Il a essayé de l'approcher avec l'aide de Don et Rei, mais cela a toujours tourné à l'échec à cause de leurs bêtises. Dans l'anime, il retrouve la jeune enseignante grâce à un stratagème monté par ses vieux amis. Un mariage improvisé a alors lieu. Il tournera au fiasco : des menottes servent d'alliance, la clé est perdue, et  Jaida, jaloux, se jette sur les mariés.
  : Enfant du quartier, myope, en salopette à polo rayé, avec une coupe en brosse avec une queue-de-cheval palmier. Lui et sa bande d'écoliers tête à claques ont fréquemment affaire aux kimengumi.  Il a une mère hyper-protectrice et autoritaire, persuadée que les autres enfants essayent de l'entrainer dans des mauvais coups, dont le nom n'est pas mentionné.
  : mangaka pervers du manga Kimengumi publié épisodiquement dans le magazine Weekly Shōnen Jump. Il souffre de la hanche, est alcoolique, et son bureau demeure toujours en désordre.
  : Ennemi juré de Lassie, c'est un grand chien noir ami de Beauty. Lassie le provoque en combat singulier pour prouver à Beauty qu'il est le mâle dominant mais perd à deux reprises. Après sa première défaite, il se fait entraîner par les Kimengumi mais est encore plus battu à la revanche.
  (apparait uniquement dans l'anime) : Chiot perdu et fils de Lassie, il est le portrait miniature de celui-ci. Il l'a retrouvé des années après sa naissance lors d'une partie de baseball entre lui et les Kimengumi. Au début Lassie le rejette et le voit comme un poids mais il finira par s'y attacher. Quand son maître le retrouve, le chiot hésite entre lui et Lassie, qui fait le méchant pour qu'il retrouve celui-ci, pensant que c'est le mieux. Lassie est très attristé de cette séparation.

Notes et références 

Kimen